Die Senatoren im 51. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1888 und 1889 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 51. Kongresses ging vom 4. März 1889 bis zum 3. März 1891. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 2. Dezember 1889 bis zum 1. Oktober 1890 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 1. Dezember 1890 bis zum 3. März 1891. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 2. April 1889 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 50. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 38 Republikaner, 37 Demokraten und ein Readjuster im Senat. Bei den Wahlen 1888 und 1889 gewannen die Demokraten den Sitz der Readjuster, verloren aber einen Sitz an die Republikaner. Damit saßen 39 Republikaner und 37 Demokraten im Senat. Von April 1889 bis Dezember 1890 wurden mehrere Staaten neu in die Union aufgenommen, nämlich North Dakota als 39., South Dakota als 40., Montana als 41., Washington als 42., Idaho als 43. und Wyoming als 44. Staat. Alle neuen Staaten wählten Republikaner in den Senat, dadurch saßen anschließend 51 Republikaner und 37 Demokraten im Senat. Im Februar 1891 verstarben zwei demokratische Senatoren, deren Sitze nicht sofort wieder besetzt wurden, dadurch saßen am Ende des 51. Kongresses 51 Republikaner und 35 Demokraten im Senat, zwei Sitze waren vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 51. Kongresses war Levi P. Morton Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. John J. Ingalls war mehrfach Präsident pro tempore, nämlich vom 7. bis zum 17. März, vom 2. April bis zum 1. Dezember, vom 5. bis zum 10. Dezember 1889, vom 28. Februar bis zum 18. März 1890 und vom 3. April 1890 bis zum 2. März 1891. Zum Ende des Kongresses am 2. und 3. März 1891 sowie weiter im 52. Kongress bis zum 6. Dezember 1891 war Charles F. Manderson Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1893 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1895 und die der Klasse III bis zum 3. März 1891. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Carlisle trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 26. Mai an.

Einzelnachweise 

051
Vereinigte Staaten, Senat #051
Vereinigte Staaten, Senat #051
Senatoren 051